Bom Jesus Da Lapa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jesus Da Lapa (flygplats i Brasilien), Bahia, Bom Jesus da Lapa, 
 Bom Jesus da Lapa (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar